American Hotel steht für folgende Gebäude:

in den Niederlanden:
 American Hotel (Amsterdam)

in den Vereinigten Staaten:
 American Hotel (Kalifornien)
 American Hotel (Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 American Hotel (Aztec), New Mexico, ID-Nr. 85000323
 American Hotel (Sharon Springs), New York, ID-Nr. 75001228